Авиаучилище:

 Авиаучилище — лётное училище.
 «Авиаучилище» — прежнее название футбольного клуба ВВС (Москва).